Hercegovačka nogometna zona, također i kao Mostarska zona, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1964./65.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Leotar" iz Trebinja.

Ljestvica 

 Duvno - tadašnji naziv za Tomislavgrad 
 klubovi iz Hrvatske: "Dubrovnik", "GOŠK" - Dubrovnik, "Jadran" - Ploče, "Neretva" - Metković

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Druga savezna liga 1964./65.
 Međuzonska liga Bosne 1964./65.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 210 
 Dubravko Cota: "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979., Dubrovnik, 1979., UDK: 796.332(497.5 Dubrovnik)(091) * 061.237(497.5 Dubrovnik):796.332](067.5), str. 84   
 Ešref Selimović, Mate Kelava: Povijest nogometa u Tomislavgradu : od Tomislava do Tomislava, Tomislavgrad, 2014.,   (Matica hrvatska)  (Naša ognjišta), str. 193-197  
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1964. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1965. godina 
  

1964-65 1b Hercegovina
BIH 1b Hercegovina 
1964-65 1b Hercegovina
1964-65